Имперский Орден Полумесяца () — рыцарский орден, учреждённый в 1799 году османским султаном Селимом III, когда он решил наградить адмирала Нельсона — англичанина-христианина — за победу над французами в битве при Абукире.

Существовавшие на тот момент османские ордена не могли вручаться немусульманам, и поэтому Селим III специально учредил Орден Полумесяца, сделав Нельсона первым его кавалером (а также передав ему челенк). Знаки ордена были высланы Нельсону в августе 1799 года. Позднее этим орденом награждались англичане, сражавшиеся против наполеоновских войск и флота в Египте и Восточном Средиземноморье в 1801 году.

Нельсон гордился этой наградой, и упомянул её после своего имени при подписании 9 апреля 1801 года Акта о капитуляции Дании после битвы при Копенгагене (новости об этом настолько порадовали султана, что он добавил к нельсоновскому ордену ленту и золотую медаль). Однако британская геральдическая комиссия разрешила Нельсону носить этот орден лишь 20 марта 1802 года.

Описание 

Получателям ордена вручалась серебряная звезда, в центре которой помещались полумесяц и звезда, и красная лента. Орден нужно было носить так, чтобы полумесяц оказывался слева от звезды.

Существовало две степени ордена: рыцари первого класса носили орден на шее (с лентой под воротником); рыцари второго класса носили орден на ленте, идущей от плеча до пояса на противоположной стороне тела.

Кавалеры 
 Нельсон, рыцарь, 1799 (наградил Селим III).
 Чарлз Марш Шомберг, рыцарь, 1801 (наградил Селим III).
 Лорд Хатчинсон, рыцарь 1 класса, (наградил Селим III).
 Генерал-майор сэр Эр Кут, рыцарь 1 класса, (наградил Селим III).
 Лорд Кейт, рыцарь 1 класса, (наградил Селим III).
 Сэр Ричард Бикертон, рыцарь 1 класса, (наградил Селим III).
 Сэр Себастьяни де Ла Порта, рыцарь 1 класса, (наградил Мустафа IV).
 Флигель-адъютант Паскевич Иван Фёдорович, 1807.

Примечания 

Ордена Османской империи